Čípek může být:
 Čípek (oko) – světločivá buňka oční sítnice, umožňující vnímání barev
 Čípek patrový – 
 Čípek (rostlina) – rod rostlin Streptopus čeledi liliovité (Liliaceae)
 Čípek (léková forma) – léková forma, určená k aplikaci do pochvy nebo konečníku
 Děložní čípek – Děložní hrdlo (portio vaginalis cervicis)

Externí odkazy